Александров Дар (Александровдар, Александров-дар, Александров-Дар): 
 Александров Дар — село в Херсонском уезде Российской империи.
 Александров Дар — хутор Бердянского уезда Российской империи.

См. также